Winstein ist der Familienname folgender Personen:
 Bruce Winstein (1943–2011), US-amerikanischer Physiker
 Saul Winstein (1912–1969), US-amerikanischer Chemiker

Siehe auch:
 Weinstein (Begriffsklärung)